Termenul „Femme fatale” se poate referi la:

 Femme fatale,  (Femeie fatală) este denumirea dată femeilor deosebit de frumoase, atrăgătoare de tip erotic seducător.
Femme Fatale (album), muzical
Femme Fatale (1991), film, o dramă cu Colin Firth
Femme fatale (film din 2002), thriller sub regia lui Brian De Palma